Salicki –  polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 271 osób.

Osoby o nazwisku Salicki:
 Jakub Salicki – tytularny generał brygady Wojska Polskiego
Władcy (dynastia salicka):
 Konrad Salicki
 Konrad II Salicki
 Henryk III Salicki
 Henryk IV Salicki
 Henryk V Salicki

Przypisy